Manas (epos), het traditionele Kirgizische epos
 Manas (gemeente), een gemeente in het Franse departement Drôme
 Manas-Bastanous, een gemeente in het Franse departement Gers
 Nationaal park Manas, een nationaal wildpark in India
 Internationale Luchthaven Manas, de luchthaven bij de Kirgizische hoofdstad Bisjkek
 manas (filosofie), een term uit de hindoeïstische en boeddhistische filosofie